Wyspy
 Daniel Island (Antarktyda)
 Daniel Island (Bermudy)
 Daniel Island (Nunavut)
 Daniel Island (Karolina Południowa)